Bonia kan syfta på:

 Bonia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Bonia (växter) – ett släkte av växter